Александр Сергеевич Засыпкин:
 Засыпкин, Александр Сергеевич (род. 1951) — советский и российский дипломат. Посол России в Йеменской Республике (2002—2006) и Ливане (с 2010).
 Засыпкин, Александр Сергеевич — доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Новочеркасского государственного технического университета. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1997).